Парламентские выборы в Кот-д'Ивуаре проходили в 2 тура 9 и 23 ноября 1980 года. Количество депутатов Национального собрания было увеличено со 120 до 147. Единственной легальной политической партией, участвовавшей в выборах, оставалась Демократическая партия Кот-д’Ивуара, но в отличие от предыдущих выборов, когда избиратели должны были одобрить единый список кандидатов в депутаты, предоставленный Демократической партией, на выборах 1980 года 649 кандидатов боролись за 147 мест. В результате 74 кандидата получили мандат в 1-м туре, а остальные были избраны в ходе 2-го тура. Явка составила лишь 42,6 %.

Результаты

Примечания 

Кот-д’Ивуар
Выборы в Кот-д’Ивуаре
1980 год в Кот-д’Ивуаре
Ноябрь 1980 года